Chen Chien-an (; * 16. Juni 1991 im Landkreis Hsinchu) ist ein taiwanischer Tischtennisspieler. Er wurde Junioren-Weltmeister  im Einzel 2008. Bei der Weltmeisterschaft 2013 gewann er im Doppel mit Chuang Chih-Yuan den ersten Weltmeistertitel für Taiwan. In der Saison 2013/2014 spielt Chen Chien-an für den französischen Erstligisten Hennebont.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 27. Juni 2014)

Tischtennisspieler (Taiwan)
Olympiateilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Asienspielen (Taiwan)
Universiadeteilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2011
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2015
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2017
Taiwaner
Geboren 1991
Mann